Petrus de Jode, 1570–1634, flamand rézmetsző
 Petrus de Jode, 1604–1674, flamand rézmetsző, az előbbi fia